А1 (кириллицей) и A1 (латиницей):
 А1 — формат бумаги размером 594 × 841 мм.
 А1 — способ модуляции в радиосвязи, известный также как амплитудная телеграфия (АТ).
 A1 — распространённое сокращение названия ПК AmigaOne.
 А1 Гран-при — серия кольцевых автогонок.
 A-One — российский музыкальный телеканал.
 A1 — частный македонский телеканал (вещание с 1993 по 2011 год).
 Дуглас A-1 «Скайрейдер» — американский палубный штурмовик.
 А1 — наивысший класс (рейтинг) безопасности судна для мореплавания в судовом Регистре Ллойда.
 Audi A1 — электро-бензиновый гибридный автомобиль.
 A-1 Pictures — японская анимационная студия.
 А-1 — ядерный реактор.
 А1 — дизель-поезда японского производства эксплуатировавшиеся на Сахалинской железной дороге в 1960-1980-х гг.
 А1%2B — частный информационный телеканал Армении.
 A1 — белорусский провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг.

Дороги 
 A1 (автомагистраль, Австрия)
 A1 (автомагистраль, Албания)
 A1 (автодорога, Великобритания)
 A1 (автомагистраль, Германия)
 Автострада A1 (Италия)
 Автодорога A-1 (Казахстан)
 A1 (автомагистраль, Кипр)
 A1 (автомагистраль, Нидерланды)
 
 A1 (автомагистраль, Хорватия)
 A1 (автомагистраль, Швейцария)

Примечания